Nova Nazaré (Neu-Nazareth) ist oder war der Name von:

 ehemaliger Name von Com (Ort), osttimoresischer Ort
 Nova Nazaré (Mato Grosso), brasilianische Gemeinde im Bundesstaat Mato Grosso